Krjutschkowa ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Krjutschkowa († 2015), russische Turnerin
 Olga Jewgenjewna Krjutschkowa (* 1966), russische Autorin historischer Romane